Il Gruppo IV della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il quarto livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2013. Le prime due sono promosse nel Gruppo III della zona Asia/Oceania nel 2014.

Squadre partecipanti

Formula
Le dieci squadre partecipanti vengono suddivise in due gironi da cinque ciascuno, in cui ogni squadra affronta le altre quattro incluse nel proprio girone nell'arco di cinque giornate, alla fine delle quali le prime due squadre di ogni raggruppamento vengono ammesse alle finali per stabilire le due squadre che vengono promosse al Gruppo III per l'anno successivo: la prima del girone A affronta la seconda del girone B, mentre la prima del girone B affronta la seconda del girone A.

Le altre sei squadre eliminate disputano tre spareggi semplicemente per stabilire la classifica finale, dove ciascuna squadra ne affronta un'altra dell'altro girone (terza contro terza, quarta contro quarta, quinta contro quinta).

Gruppo A

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Gruppo B

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Spareggi

9º-10º posto

7º-8º posto

5º-6º posto

1º-4º posto

Verdetti
Promosse al Gruppo III nel 2014:  -

Voci correlate
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo I
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo II
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo III

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2013